Thanatos 1984-ben alapított holland death/thrash metal együttes.
 Thanatos 1986-os videójáték